Kraft är ett efternamn som förekommer i bland annat Sverige, Danmark och i tyskspråkiga länder i Europa. Den 31 december 2013 var det i Sverige 1 380 personer med efternamnet Kraft och 311 personer med efternamnet Krafft. Tillsammans blir detta 1 691 personer.

I Sverige har namnet Kraft använts som soldatnamn.

Personer med efternamnet Kraft eller varianter av detta namn

 Adam Kraft (ca1457–1509), tysk skulptör och byggmästare
 Alvar Kraft (1901–1959) svensk musiker och kompositör
 Anders Kraft (född 1968), svensk journalist och konferencier
 Antonín Kraft (1752–1820), böhmisk violoncellist
 Birger Kraft (1903–1976), svensk friidrottare
 David von Krafft (1655–1724), svensk konstnär, målare
 Emil Krafth (född 1994), svensk fotbollsspelare
 Eyal Sharon Krafft (född 1963), svensk journalist och författare
 Frederik Kraft (1823–1854), dansk målare
 Gustav Kraft (1823–1898), tysk skogsman
 Hannelore Kraft (född 1961), tysk socialdemokratisk politiker
 Jens Kraft (1720–1765), norsk-dansk matematiker, fysiker och filosof
 Jens Edvard Kraft (1784–1853), norsk statistiker och litteraturhistoriker
 Johann Peter Krafft (1780–1856), tysk konstnär
 Karen Kraft (född 1969), amerikansk roddare
 Katarina Kraft (1924–1986), svensk civilingenjör i teknisk fysik och kärnfysiker
 Konrad Krafft von Dellmensingen (1862–1953), tysk militär
 Mathias Petter Kraft (1753–1807), svensk instrumentmakare
 Nikolaus Kraft (1778–1853), böhmisk violoncellist
 Ole Bjørn Kraft (1893–1980), dansk konservativ politiker och journalist
 Per Krafft den äldre (1724–1793), svensk porträttmålare
 Per Krafft den yngre (1777–1863), svensk porträtt- och historiemålare
 Richard von Krafft-Ebing (1840–1902), tysk läkare och professor
 Robert Kraft (född 1941), amerikansk entreprenör och företagsledare
 Salomon Kraft (1898–1979), svensk historiker och skolman
 Stefan Kraft (född 1993), österrikisk backhoppare
 Tenna Kraft (1885–1954), dansk skådespelare och operasångare
 Waldemar Kraft (1898–1977), tysk nazistisk politiker
 Wilhelmina Krafft (1778–1828), svensk målare och miniatyrporträttör
 Åsa Maria Kraft (född 1965), svensk poet och prosaförfattare

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Danska efternamn
Soldatnamn